Atlas Futebol Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

O clube disputou o Campeonato Brasiliense de 1969.

O Atlas Futebol Clube foi fundado em 1º de maio de 1965 e tinha como finalidade principal a prática do esporte amador em Brasília (DF). Era mantido pela Elevadores Atlas S. A., empresa que em maio de 1999 teve seu controle acionário adquirido pelo grupo sueco Schindler.
O Atlas participou apenas de uma competição oficial promovida pela então Federação Desportiva de Brasília: o campeonato brasiliense de 1969, quando a entidade máxima do futebol do DF resolveu juntar clubes amadores e profissionais.

Fez sua estreia no dia 13 de abril de 1969, derrotando o Rabello, por 1 x 0, gol de Wilmar. Depois, nos demais jogos, só derrotas e um empate (2 x 2 Carioca). Não chegou ao final da competiçãoo, abandonando-a antes e levando WO nos dois últimos jogos contra Grêmio e Jaguar, nos dias 22 e 29 de junho de 1969, respectivamente.

Ficou com a décima posição entre as onze equipes do Grupo A. Nunca mais voltou a disputar uma competição oficial.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília
Clubes de futebol fundados em 1965
Clubes de futebol extintos em 1969